Дивізія А 1976—1977 — 59-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вдев'яте здобув Динамо (Бухарест).

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб КС Університатя (Крайова) взяв участь у Кубку кубків 1977—1978 як переможець Кубку Румунії 1976—1977.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1976—1977
Румунія
Румунія
1976 у румунському спорті
1977 у румунському спорті